Raka – Burkina Faso
 Raka – Slovenia
 Raka – Tibet
 Raka -(1983) Pakistan